ТНЦ — многозначная аббревиатура:
 ТНЦ — локомотивный диспетчер
 ТНЦ — Троицкий научный центр
 ТНЦ — Томский научный центр СО РАН
 ТНЦ — АО "Транспортный навигационный центр"

См. также 
  — аббревиатура латиницей